Bellevue Hill steht für:

 Bellevue Hill (Sydney), Vorort von Sydney, Australien

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Bellevue Hill (Boston)
 Bellevue Hill (Vermont)
 Bellevue Hill (Wisconsin)